Seguridad del Estado puede referirse a:
Fuerzas y cuerpos de seguridad en distintos países:
Bielorrusia:
Agencia de Seguridad del Estado de la República de Bielorrusia
Chile:
Ley de Seguridad del Estado (LSE), 1927.
España:
Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (FCSE), en España.
Dirección General de Seguridad (DGS), con funciones de seguridad del Estado hasta 1986.
Antiguas democracias populares o países socialistas:
KGB (siglas de "Comité para la Seguridad del Estado" en ruso), la agencia principal de policía secreta de la antigua Unión Soviética.
NKVD (siglas de "Comisariado del pueblo para asuntos internos" en ruso), con funciones de seguridad del Estado en la antigua Unión Soviética.
Stasi (Ministerio para la Seguridad del Estado, en alemán Ministerium für Staatssicherheit), antigua República Democrática Alemana.
Comisionado Federal para la Documentación del Servicio de Seguridad del Estado de la antigua República Democrática Alemana
Darzhavna Sigurnost (Comité de Seguridad del Estado en búlgaro, Комитет за държавна сигурност, Komitet za darzhavna sigurnost; abreviada КДС), antigua República Popular de Bulgaria.
Státní bezpečnost ("Seguridad del Estado" en checo, Štátna bezpečnosť en eslovaco, abreviado StB o ŠtB), antigua Checoslovaquia.
Administración de Seguridad del Estado (SDB o SDS, UDBA o UDSA), antigua Yugoslavia.